Александр Черныш:
 Черныш, Александр Гаврилович (1920—2006) — аппаратчик Сумского Краснозвёздного рафинадного завода, Герой Социалистического Труда (1966).
 Черныш, Александр Иванович (1917—1944) — Герой Советского Союза (1945, посмертно).
 Черныш, Александр Панкратьевич (1918—1993) — советский и украинский археолог, доктор исторических наук, профессор.